Соревнования по бегу на 60 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 60 метров являлся Ричард Килти из Великобритании.

Лидер европейского сезона Рис Прескод отказался от участия в турнире, сосредоточившись на подготовке к летнему чемпионату мира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 45 легкоатлетов.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 60 метров у мужчин состоялся 2 марта 2019 года. Серебряный призёр прошлого чемпионата Ян Волко на этот раз завоевал чемпионский титул, на последних метрах опередив на 0,01 секунды Эмре Барнса — ямайского бегуна, выступающего за Турцию. Победа Волко стала лишь второй в независимой истории Словакии (первый триумф был на счету толкателя ядра Микулаша Конопки в 2007 году). Действующий двукратный чемпион Ричард Килти после недавно перенесённой травмы ахиллова сухожилия остался в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Примечания

Ссылки 
 

бег